Rezultaty Rajdu Finlandii (59th Neste Oil Rally Finland), 9. rundy Rajdowych Mistrzostw Świata w 2009 roku, który odbył się w dniach 30 lipca-2 sierpnia.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Klasyfikacja po 9 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

2009
Finlandia
2009 w Finlandii
Sport w Jyväskylä